Billy Cobb (voetballer), Engels voetballer
 Billy Cobb (zanger), Amerikaans muzikant en zanger

Wikipedia:Doorverwijspagina